Alessandro Bignamini (1970) – disegnatore italiano
 Cristoforo Bignamini (... – ...) – calciatore italiano
 Paolo Bignamini (1976) – regista, drammaturgo e giornalista italiano